Эйрос Лин (, произносится [eɪrɒs]) — британский телережиссёр.

Биография 
Лин родился в 1971 году и обучался в школе «Ysgol Gyfun Ystalyfera», а затем в Викторианском университете Манчестера.

Лин срежиссировал девять серий британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» на канале BBC. Он получил премию BAFTA Cymru в номинации «Лучший режиссёр» за серию «Тишина в библиотеке», а в 2007 году — Премию Хьюго за лучшую постановку (серия «Девушка в камине»). Также он режиссировал последние две серии с Дэвидом Теннантом в роли Десятого Доктора.

В 2008 году он режиссировал «Дети Земли» — третий сезон спин-оффа «Доктора Кто» — «Торчвуд», состоящий из пяти серий.

В 2007 году он работал над первой серией телесериала «Инспектор Джордж Джентли», основанный на романах «Джордж Джентли» писателя Алана Хантера, для канала BBC One. В главной роли снялся Мартин Шоу, съёмки проходили в Дублине, Ирландия.

Лин трижды стал лауреатом премии BAFTA Cymru.

Работы

Примечания

Ссылки